Первозванский — фамилия; имеет женскую форму Первозванская.
 Первозванский, Анатолий Аркадьевич (1932—1999) — советский и российский учёный, специалист в области автоматического управления.
 Первозванский, Максим Валерьевич (род. 1966) — протоиерей Русской православной церкви, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе.